Лучизм (районизм, от  — «луч») — оригинальная художественная теория и течение в живописи русского авангарда 1910-х годов, одно из ранних направлений абстракционизма.

Основателем и теоретиком течения был художник Михаил Ларионов. Провозглашённые им идеи основаны на зрительном эффекте смещения световых спектров и светопередачи (различных световых лучей хроматического спектра), с помощью которых можно создавать особое живописное пространство из «пересечения отраженных лучей различных предметов». Согласно теории лучизма, в действительности человек воспринимает не сам предмет, а «сумму лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета и попавших в поле нашего зрения». Лучи на полотне передаются с помощью цветных линий.

В лучизме работали Михаил Лё-Дантю и другие художники группы «Ослиный хвост». Особое развитие лучизм получил в творчестве С. М. Романовича, который сделал колористические идеи лучизма основой «пространственности» красочного слоя фигуративной картины.

История 

Выставка Уильяма Тёрнера, которую Ларионов увидел в Лондоне в 1906, приводит его к размышлениям о цвете в живописи, и художник начинает воспринимать форму как отражение световых лучей. Это послужило толчком к созданию нового направления, которое впоследствии получит название «лучизм».

В 1909 в Московском Обществе свободной эстетики Ларионов показал свою первую картину в новом стиле — «Стекло» (Нью-Йорк, музей Соломона Гуггенхайма); картина была выставлена только один день и в следующий раз показана только спустя три года на выставке «Ослиного хвоста» вместе с другими лучистскими работами. В 1910 к нему присоединились Наталья Гончарова и братья Давид и Владимир Бурлюки. Они образовали группу «Бубновый валет», в выставках которой принимали участие Глез, Лефоконье, Кандинский.

В 1911 году Ларионов покидает «Бубновый валет» и готовит «Манифест лучизма», который подписали 11 художников. Опубликованный лишь в 1913, этот манифест раскрывает принципы Ларионова: цель живописи — передать четвёртое измерение, следовательно, картина должна сама находиться вне времени и пространства, для чего она должна состоять из световых лучей, не только потому, что цвет является движущим «законом», но и потому что его тональность и сила придают новым формам смысл. И хотя публикация манифеста сильно запоздала (и совпала по времени с «Чёрным квадратом» Малевича), использование «лучей» чистого цвета остаётся одним из самых ранних примеров нефигуративной живописи.

В 1913 году в Москве проходит выставка авангардистов «Мишень», где представлены работы Ларионова и Гончаровой, выполненные в новом стиле.

В 1914 году Ларионов устраивает в Париже выставку, предисловие к каталогу которой написал Аполлинер. После этого Ларионов вместе со своей женой создаёт эскизы и декорации для группы русского балета Дягилева и почти перестаёт заниматься живописью. Только Гончарова, уже в пожилом возрасте, после 1956 года, снова возвращается к живописи. Я. Тугендхольд написал по поводу её ретроспективной выставки ещё в 1913 году в Москве, что "еженедельно отзываясь на все модные веяния нашего времени, переходя от одного «лучизма» к другому… изображая одного и того же павлина в десяти стилях, она не нашла времени, чтобы углубить свой талант, сосредоточить свои силы, что всякую моду можно найти у неё, но только не "саму Наталию Гончарову, её художественное «я».

Лучизм Ларионова нашумел в своё время как одно из многих сенсационных явлений, модных тогда в искусстве. То были годы, когда в России, и особенно в Москве, по словам С. Дягилева, «двадцать школ рождались в месяц: футуризм, кубизм — это уже античность, предыстория… Выставки организуются во дворцах и в мансардах…». Постоянных последователей у лучизма не нашлось, но он оказал немалое влияние на другие течения русского авангарда, в частности, на супрематизм и конструктивизм.

Художественные принципы 
Смыслом живописи основатель лучизма Михаил Ларионов объявил не изображение предметов, а иллюстрирование отражённых от них цветовых лучей, что, по мнению автора, в большей мере близко к тому, как предметы видятся глазу. То есть, согласно теории, иллюстрация приближается к «символической плоскости» картины. Лучизм стирает границы, существующие между натурой и картинной плоскостью.

Лучизм причисляют к одной из ранних разновидностей абстрактной живописи, но он имеет и другие, более широкие аспекты, такие как отделение предмета от его оптического восприятия. Вот почему художник должен изображать не предмет, а только лучи, падающие на него. Но так как на наши глаза действуют лучи, падающие не только на данный предмет, но и на ближайшие предметы, то поэтому художник должен «умственно» постигнуть, вообразить и соответственно изобразить, так сказать, лучистый вид предмета. «Это почти то же самое, — говорит Ларионов, — что мираж, возникающий в раскаленном воздухе пустыни, рисующий в небе отдаленные города, озера, оазисы — лучизм стирает те границы, которые существуют между картинной плоскостью и натурой». В «лучистой» картине предметы реального мира не имеют никакого значения, кроме, в терминологии Ларионова, «реалистического лучизма», где предмет служит точкой отправления. Луч условно изображают цветной линией, и таким образом, утверждает Ларионов, лучше всего может быть выявлено существо самой живописи — «комбинация цвета, его насыщенности, отношение цветовых масс, углубленность, фактура на всем этом…».

На практике «лучистские» произведения представляли собой изображения с резкими контурами, обилием острых углов и пучков косых линий. Сам Ларионов выделял в рамках течения разные направления, от «реалистического лучизма», при котором изображаемый объект легко узнаваем, до так называемого «пневмолучизма», когда отражающиеся от предмета лучи полностью заслоняют его.

См. также 
 Трассировка лучей (компьютерная графика)
 Лучисты и будущники

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Стили живописи
Искусство модернизма
Живопись XX века
Абстракционизм
Направления русского авангарда